„All Day” – singel Cody’ego Simpsona
 „All Day” – singel Kanye Westa